Фронтин может означать:
 Пауло де Фронтин (1860—1933) — бразильский государственный и общественный деятель, инженер.
 Секст Юлий Фронтин — римский писатель II века;
 То же, что Алпразолам (лекарственное средство).